Пасо де Валенсија има више значења:

 Пасо де Валенсија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Валенсија (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику